Гео́ргий Са́вченко:
 Савченко, Георгий Косьмич (1901—1941) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии, заместитель начальника ГАУ.
 Савченко, Георгий (Юрий) Петрович (1918—1942) — секретарь подпольного горкома коммунистической партии Днепропетровска во время немецкой оккупации.